Club TV – nieistniejący kanał telewizyjny adresowany do kobiet.
 Club jako domknięty i nieograniczony podzbiór liczby kardynalnej (pojęcie w teorii mnogości).